Holtbrügge ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Holtbrügge (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans-Jörg Holtbrügge (* 1964), deutscher Jurist, Richter am Bundesverwaltungsgericht